Череви́чки:
 Черевики (черевички) — старославянское слово, обозначавшее кожаную обувь.
 Черевички — комико-фантастическая опера Петра Ильича Чайковского в 4-х действиях и 8 картинах.
 Черевички — комедия 1927 года.
 Черевички — экранизация 1944 года одноимённой оперы Петра Ильича Чайковского.